UEM puede referirse a:

 Universidad Europea de Madrid; o
 Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea; o
 Unión Eléctrica Madrileña.

Siglas